Der Mawyawadi Football Club (kurz Mawyawadi  FC) ist ein Fußballverein aus Myanmar. Der Verein ist in Rangun beheimatet und spielt in der zweithöchsten Liga des Landes, der MNL-2 (Myanmar National League 2).

Geschichte 
Der Verein wurde 2012 gegründet und spielte die erste Saison in der Myanmar National League. Nachdem man die Saison mit einem 13. Platz abschloss musste der Verein den Weg in die Zweitklassigkeit antreten. Seit 2013 spielt der Club in der zweiten Liga des Landes, der MNL-2.

Stadion 
Der Verein trägt seine Heimspiele im Padonmar Stadium in Rangun aus. Die Spielstätte hat ein Fassungsvermögen von 3000 Zuschauern.

Aktueller Kader 
Stand: März 2019

Beste Torschützen seit 2014

Saisonplatzierung

Weblinks 
 Mawyawadi FC bei transfermarkt.de
 Mawyawadi FC bei soccerway.com

Myanmarischer Fußballverein
Gegründet 2012
Sport (Rangun)